Гунду́ла Рапш (; 26 января 1963, Бохум, Северный Рейн — Вестфалия, ФРГ — 14 декабря 2011, Вена, Австрия) — немецкая актриса кино и театра.

Биография 
Гундула Рапш родилась 24 января 1963 года в Бохуме (Северный Рейн — Вестфалия, ФРГ).

Начиная с 1992 года и до своей смерти в 2011 году Гундула снималась в кино, сыграла 26 ролей в фильмах и сериалах. Также работала актрисой в театрах.

Гундула умерла в 48-летнем возрасте 14 декабря 2011 года в Вене (Австрия) после продолжительной борьбы с раком лёгкого.. У Рапш остался сын.

Фильмография 
 Полная фильмография Гундулы Рапш на imdb

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака лёгкого